После боя:

 «После боя» — памятник в Старом Осколе.
 «После боя» — картина Кузьмы Петрова-Водкина.
 «После боя» — картина Александра Дейнеки.

См. также 
 Отдых после боя